Max Nadler ist der Name folgender Personen:
 
*Max Nadler (Schauspieler) (1875–1932), deutscher Schauspieler
Max Nadler (Jurist) (1880–nach 1946), deutscher Jurist